Rosières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rosières-sur-Barbèche, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Rosières-près-Troyes, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Rosières-en-Santerre, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Rosières-en-Haye, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Rosières-aux-Salines, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Rosières, Ardèche, 
 Rosières, Haute-Loire, 
 Rosières, Tarn, 
 Rosières, Oise,